Albany Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Albany Mountain (Maine)
 Albany Mountain (New York)

Siehe auch:
 Albany Hill